Daniel Freedman ist der Name folgender Personen:

* Daniel X. Freedman (1921–1993), amerikanischer Psychologe
 Daniel Z. Freedman (* 1939), amerikanischer Physiker

Siehe auch:
Daniel Friedmann (* 1936), israelischer Politiker